Theodor Schultz ist der Name folgender Personen:

* Theodor Schultz (Missionar) (auch Theodor Schulz; 1770–1850), deutscher Missionar und Autor 
 Theodor Schultz (Maler) (1814–1849), deutscher Maler
 Theodor Schultz (Unternehmer, 1815) (1815–1869), deutsch-österreichischer Techniker und Industrieller 
 Theodor Schultz (Apotheker) (1836–1878), deutscher Apotheker
 Theodor Schultz (Unternehmer, 1845) (1845–1911), böhmisch-österreichischer Unternehmer 
 Theodor Schultz-Walbaum (1892–1977), deutscher Maler

Siehe auch:
 Theodore W. Schultz (1902–1998), US-amerikanischer Ökonom
 Theodor Schulz